López Pérez puede referirse a:

Personas 

 Rigoberto López Pérez, poeta nicaragüense.
 Manuel José López Pérez, catedrático español.
 Francisco López Pérez, historiador español.
 José Alberto López Pérez, futbolista español.
 Pedro Jesús López Pérez de Tudela, futbolista español.